Карлуш Домингуш Гомеш Жуниор (; , Болама, Португальская Гвинея) — бисаунский политический и государственный деятель, премьер-министр Гвинеи-Бисау с 10 мая 2004 года по 2 ноября 2005 года и с 2 января 2009 года по 10 февраля 2012 года.

Карьера 
С 2002 года Гомеш является президентом Африканской партии за независимость Гвинеи и Кабо-Верде (PAIGC) и широко известен под именем Кадого ().

Являясь лидером первого тура досрочных президентских выборов (в связи со смертью президента Малам Бакай Санья), 13 апреля 2012 года арестован в ходе военного переворота; в конце апреля выслан в Кот-д’Ивуар.

В конце второго десятилетия XXI века он вернулся на родину. Принял участие в президентских выборах Гвинеи-Бисау в конце 2019 года.

Примечания 

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Википедия:Биографии современников
Премьер-министры Гвинеи-Бисау
Кандидаты в президенты